São Columba (7 de dezembro de 521 – 9 de junho de 597), também conhecido como Columba de Iona, ou, em gaélico, Colm Cille ou Columcille ("pomba da Igreja").  Foi a grande figura missionária da Escócia. Monge irlandês (gaélico), reintroduziu o Cristianismo entre os Pictos medievais.  Diz-se ser o primeiro a ter avistado Nessie, o monstro do lago Ness.

Bibliografia 
 Nigel Tranter, Columba, Hodder & Stoughton (1987).
 Adomnan of Iona, Life of St Columba (tr. & ed. Richard Sharpe) (Penguin, 1995) ISBN 0-14-044462-9 
 Dauvid Broun & Thomas Owen Clancy (eds.) Spes Scotorum: Hope of Scots. Saint Columba, Iona and Scotland (T & T Clark, 1999) ISBN 0-567-08682-8
 Cambridge Biographical Dictionary. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1990.
 Paths of Exile: Narratives of St. Columba and the Praxis of Iona by James Lewis (2007) ISBN 978-1-929569-24-3
 As pessoas mais importantes do mundo que nunca viveram. de Allan Lazar, Dan Karlan & Jeremy Salter, (2007) ISBN 978-0-06-113221-6

Ligações externas
CELT: On the Life of Saint Columba (Betha Choluim Chille) (tr. W. Stokes)
CELT: The Life of Columba, written by Adamnan (tr. W. Reeves)
Catholic Encyclopedia: St. Columba
BBC: St Columba
Columba of Kells and Iona	
The Church of St Michael and All Angels website: St Columba of Iona, Apostle to the Picts
St Columba on SaintsAlive
Photo of the birthplace of Columcille at Gartan

Santos da Irlanda
Santos da Escócia